Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2001, JVM i ishockey 2001, var den 25:e upplagan av Juniorvärldsmästerskapet i ishockey som arrangerades av IIHF.

Jämfört med föregående år genomfördes betydande förändringar, särskilt i grupperna B, C och D. Först och främst genomfördes namnförändringar. Det tidigare A-VM:et kallades bara för världsmästerskapet eller toppdivisionen, medan den gamla B-gruppen nu blev känd som Division I och den gamla C-gruppen som Division II. Dessa namnförändringar genomfördes för alla VM i ishockey, inklusive för herrar och kvinnor.

Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner (topp division - Division III). Dessa divisioner spelades som 4 olika turneringar

 Topp spelades i Moskva och Podolsk, Ryssland under perioden 26 december 2000 - 5 januari 2001.
 DIV I i Landsberg am Lech och Füssen, Tyskland 10 december - 16 december 2000.
 DIV II i Elektrėnai och Kaunas, Litauen 30 december 2000 - 3 januari 2001
 DIV III i Belgrad, Jugoslavien 4 januari 2001 – 8 januari 2001.
Det spelades även kval till Division III inför 2002:
 DIV III-kval i Luxemburg City, Luxemburg 26 april -28 april 2001.

Tjeckien vann sitt andra JVM-guld, Finland tilldelades silvermedaljerna och Kanada tog bronset.

Topp Divisionen

Inledande omgång

Grupp A

Alla tider är lokala (UTC+3).

Grupp B

Alla tider är lokala (UTC+3).

Nedflyttningsomgång

 degraderades till Division I inför 2002.

Slutspel

† ÖT.

Kvartsfinaler

Placeringsomgång

Semifinaler

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Skytteligan

Målvaktsligan
Minimum 90 minuter spelade.

Tournament awards

Slutställning

2000 i Ryssland
2000 i Litauen
2000 i Tyskland
2001 i Jugoslavien
2001 i Litauen
2001 i Luxemburg
2001 i Ryssland
Internationella ishockeytävlingar i Jugoslavien
Internationella ishockeytävlingar i Litauen
Internationella ishockeytävlingar i Luxemburg
Internationella ishockeytävlingar i Ryssland
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
2001
Ishockeysäsongen 2000/2001
Podolsk
Sportevenemang i Bayern
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sportevenemang i Kaunas
Sportevenemang i Moskva
Belgrad under 2000-talet
Bayern under 2000-talet